Кирисима  — японская фамилия и топоним.

География 
 Кирисима — город в префектуре Кагосима.

Персоналии 
 Кирисима, Эрико (урож. Елена Павлова, 1899—1941) — русская и японская балерина, основатель первой балетной школы в Японии.

Вымышленные персонажи 
 Кирисима Мана — персонаж игры Girlfriend Of Steel.

Прочее 
 Кирисима (линейный крейсер) — линейный крейсер японского флота типа «Конго».